Bartolomeo Peyrot – alpinista italiano
 Enrico Peyrot – fotografo italiano
 Lara Peyrot – ex fondista italiana